Леандро Барриос Рита дос Мартирес (; 6 июня 1986 года, Котия) — бразильский футболист, играющий на позиции нападающего. Ныне выступает за турецкий клуб «Умраниеспор».

Клубная карьера 
Леандриньо начинал карьеру футболиста в бразильском клубе «Португеза Сантиста» в 2004 году. Затем он выступал за бразильскую «Лондрину» и коста-риканский «Эредиано». Успешная игра в Коста-Рике стала причиной его перехода в бельгийский «Зюлте-Варегем» в середине 2007 года. Впоследствии бразилец играл вновь за «Эредиано», португальский «Пасуш де Феррейра», коста-риканский «Алахуэленсе», иранский «Мес Керман», саудовский «Аль-Раед», гватемальский «Мунисипаль» и мексиканский «Атлетико Сан-Луис».

В июле 2015 года Леандриньо перешёл в турецкий «Денизлиспор». С 17 забитыми голами бразилец занял второе место в списке лучших бомбардиров турецкой Первой лиги 2015/16. В июле 2016 года он стал игроком другого клуба турецкой Первой лиги «Сивасспор», с которым по итогам сезона 2016/17 вышел в Суперлигу.

С середины января 2018 года Леандриньо играет за клуб турецкой Суперлиги «Карабюкспор».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте mackolik.com
 
 
 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Португеза Сантиста»
Игроки ФК «Лондрина»
Игроки ФК «Эредиано»
Игроки ФК «Зюлте Варегем»
Игроки ФК «Пасуш де Феррейра»
Игроки ФК «Алахуэленсе»
Игроки ФК «Мес»
Игроки ФК «Аль-Раед»
Игроки ФК «Мунисипаль»
Игроки ФК «Атлетико Сан-Луис»
Игроки ФК «Денизлиспор»
Игроки ФК «Сивасспор»
Игроки ФК «Карабюкспор»
Игроки ФК «Умраниеспор»